Morsbach kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Morsbach, Moselle, departementet Moselle i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Morsbach, Nordrhein-Westfalen – kommun, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Köln,

Se även
 Mörsbach